

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kelk“ beginnt.

Kelk 



Kelka 
 Kelkal, Khaled (1971–1995), algerisch-französischer Terrorist

Kelke 
 Kelker, Brigitte (* 1962), deutsche Rechtswissenschaftlerin